Dranse kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Dranse de Ferret, vattendrag, 
 Dranse (vattendrag i Schweiz),